Unplugged (desenchufado) es un término anglosajón que puede hacer referencia a:

Música 
 Una grabación, concierto acústico o desenchufado, refiere a sonidos intimistas y que normalmente no incluyen instrumentos electrónicos. En Hispanoamérica, normalmente se utiliza la expresión «estás desconectado» o justamente «desenchufado», para hablar de un músico que comenzó o está por comenzar, con o sin intención, un set de manera acústica.
 La serie de conciertos del canal de televisión MTV conocido por MTV Unplugged, de tono generalmente acústico e intimista.
 Unplugged, nombre de varios discos de artistas que han grabado un álbum acústico para MTV.
 Unplugged (álbum de Alicia Keys)
 Unplugged (álbum de Eric Clapton)
 Unplugged (álbum de Neil Young)
 Unplugged (álbum de Aventura)
 Unplugged (álbum de Los Tres)
 Unplugged (álbum de Golem)
 Unplugged in New York
 Unplugged...and Seated
 Unplugged (The Official Bootleg)